Merhige ist der Familienname folgender Personen:

 E. Elias Merhige (* 1964), US-amerikanischer Filmregisseur
 Robert R. Merhige Jr. (1919–2005), US-amerikanischer Jurist